

Geografia 
 Busale – villaggio del distretto di Kyela, nella Regione di Mbeya, in Tanzania

Persone 
 Bruno Busale (1530-1569) – teologo italiano, abiurò l'anabattismo antitrinitario 
 Girolamo Busale (1520-1568) –  teologo italiano, anabattista antitrinitario
 Matteo Busale (1525-1553) –  teologo italiano, fratello di Girolamo e Bruno